Het Veikkausliiga 2003 was het 73ste seizoen op het hoogste niveau in Finland. De competitie begon op donderdag 15 mei en eindigde met de 26ste en laatste speelronde op zaterdag 25 oktober 2003. De hoogste afdeling bestond dit seizoen uit veertien in plaats van twaalf clubs.

Titelverdediger HJK Helsinki prolongeerde de titel en won de 21ste landstitel uit de clubhistorie. De ploeg onder leiding van trainer-coach Keith Armstrong had vier punten voorsprong op achtervolger FC Haka.

Topscorer werd Saku Puhakainen van MyPa. Hij scoorde veertien keer. Hij werd op de ranglijst gevolgd door Juho Mäkelä (HJK Helsinki) en Gábor Szilágyi (FC KooTeePee), die beiden dertien doelpunten maakten gedurende het seizoen. 

FC KooTeePee eindigde als dertiende en voorlaatste, en moest daardoor play-offs promotie/degradatie spelen tegen RoPS Rovaniemi, de nummer twee uit de Ykkönen. Op de 4-1 overwinning voor RoPS Rovaniemi op eigen veld volgde een 3-2 zege in Kotka, waardoor RoPS Rovaniemi promoveerde naar de hoogste afdeling van het Finse betaalde voetbal en FC KooTeePee afgleed naar de Ykkönen.

Uitslagen

Eindstand

Landskampioen HJK Helsinki plaatst zich voor de UEFA Champions League 2004/05 (eerste kwalificatieronde)
FC Haka en AC Allianssi plaatsen zich voor de UEFA Cup 2004/05
Tampere United en MyPa-47 Anjalankoski plaatsen zich voor de UEFA Intertoto Cup 2004
KuPS Kuopio degradeert rechtstreeks naar Ykkönen
FC KooTeePee speelt play-offs promotie/degradatie tegen RoPS Rovaniemi, de nummer twee uit de Ykkönen

Play-offs promotie/degradatie

RoPS Rovaniemi wint over twee duels en promoveert naar de hoogste afdeling.

Topscorers 
In onderstaand overzicht zijn alleen de spelers opgenomen met tien of meer treffers achter hun naam.

Toeschouwers

Kampioensteam
 HJK Helsinki 
András Vilnrotter, Ville Wallén, Niki Mäenpää, Kaj Nylund, Aarno Turpeinen, Markus Halsti, Ville Nylund, Toni Kallio, Joakim Jensen, Antti Heinola, Rami Hakanpää, Mike Peltola, Iiro Aalto, Marcio Pimentel, Christian Sund, Aleksej Jerjomenko sr., Vili Savolainen, Ridvan Zeneli, László Fekete, Jon Poulsen, Mika Kottila, Petri Oravainen, Aleksej Jerjomenko en Juho Mäkelä. Trainer-coach: Keith Armstrong.

Prijzen
Beste speler
 Valeri Popovitsj (FC Haka Valkeakoski)
Beste nieuwkomer
 Juho Mäkelä (HJK Helsinki)
Beste doelman
 András Vilnrotter (HJK Helsinki)
Beste verdediger 
 Ville Nylund (HJK Helsinki)Beste middenvelder:
 Aleksej Jerjomenko sr. (HJK Helsinki)
Beste aanvaller
 Valeri Popovitsj (FC Haka Valkeakoski)Beste coach
 Keith Armstrong (HJK Helsinki)

Zie ook
Beker van Finland 2003
Fins voetbalelftal in 2003

2003
Competitievoetbal 2003